Guerra:
 Càrrega de profunditat, arma explosiva destinada a atacar específicament als submarins
 Càrrega militar, moviment ràpid de la tropa envers l'enemic per tal d'entrar en combat cos a cos 
 Dret:
 Càrrega tributària, subjecció d'una persona o d'un bé, a una obligació legal concreta de caràcter públic, a una responsabilitat, o a un gravamen patrimonial 
 Càrrega de la prova o onus probandi, expressió llatina del principi jurídic que assenyala qui està obligat a provar un dret
 Física: Nom genèric de diferents atributs intrínsecs de les partícules
 Càrrega atòmica: Nombre atòmic
 Càrrega de color: En cromodinàmica quàntica, propietat dels quarks i els gluons relacionada amb la interacció forta
 Càrrega elèctrica, Suma algebraica de les càrregues elèctriques elementals d'un sistema físic Es representa per Q
 Càrrega elemental: Unitat mínima de càrrega elèctrica La càrrega elèctrica d'un electró o un protó
 Càrrega puntual: Partícula ideal amb càrrega elèctrica situada en un punt adimensional
 Càrrega de Planck, magnitud de càrrega elèctrica que es defineix en termes de constants fonamentals
 Càrrega útil, part d'un vehicle que constitueix allò que es vol transportar d'un punt a un altre
 Heràldica: Càrrega heràldica, tots els elements que es disposen a dins del camp de l'escut, com ara les peces, els mobles i les figures, o bé dins una altra càrrega
 Medicina: Càrrega de malaltia, estudi en què s'avaluen totes les causes de mort i morbiditat en una determinada població
 Mesura: Càrrega (mesura), unitat de capacitat (uns 120 litres) que s'utilitzava antigament
 Obres:
 La càrrega, pintura a l'oli realitzada per Ramon Casas el 1899 a Barcelona
 La càrrega dels mamelucs, pintura a l'oli realitzat per Goya el 1814
 Miscel·lània:
 Coet de càrrega, coet utilitzat per portar una càrrega de la superfície de la Terra a l'espai
 Efecte de càrrega
 Densitat de càrrega
 Conservació de la càrrega
 Càrrega (transport)